Enrique Godínez puede referirse a:
 Enrique Godínez y Esteban (1845-1894), militar y periodista español;
 Enrique Godínez (fotógrafo) (1825-1876), fotógrafo español.